ENP steht als Abkürzung für:

 Escuela Nacional Preparatoria, weiterführende Schule in Mexiko
 Europäische Nachbarschaftspolitik
 European Nursing Care Pathways
 Energienutzungsplan
 Effective number of parties (Effektive Parteienzahl), ein Maß für die Fragmentierung eines Parlaments in der Politikwissenschaft
 Estaleiros Navais de Peniche, Werft in Portugal

ENP